Грог () — горячий алкогольный напиток. В наиболее общем варианте представляет собой ром, сильно разбавленный водой с сахаром. Иногда используется горячий чай.

Название напитка происходит от прозвища британского вице-адмирала Эдварда Вернона (Edward Vernon; 1684—1757) — «Олд Грог» (Old Grog). В те времена в ежедневный рацион моряков Британского Королевского флота входила порция полпинты 80%-го рома (около 280 миллилитров; он входил в ежедневный рацион моряков как профилактическое средство от цинги и прочих недугов до упразднения этого правила 31 июля 1970 года), что периодически вызывало дисциплинарные проблемы и пьянство матросов. Чтобы уменьшить влияние алкоголя на моряков, адмирал Вернон приказал раздавать ром только разбавленным холодной или горячей водой (в зависимости от ситуации) и лимонным соком. Поначалу это нововведение не пришлось матросам по вкусу, так как количество напитка оставили прежним — полпинты,— а самого рома в нём содержалось уже вдвое меньше. Напиток стали называть «ром на трёх водах», или «грог» — по кличке Старый Грог, которую дали Вернону за его привычку прогуливаться по палубе в непогоду в старой непромокаемой накидке из фая ().

Среди моряков Северной Европы грог иногда имел название «норвежский суп». Название связано с практикой употребления грога рыбаками Норвегии и соседних стран в качестве профилактики простудных заболеваний.

В современных версиях напитка в воду добавляются разнообразные пряности (корица, гвоздика, имбирь и т. п.), в ряде случаев также лимон или лайм. Смесь доводится до кипения, затем снимается с огня, после чего в неё вливается ром (в качестве алкогольной базы возможен также коньяк или виски). По желанию добавляется сахар.

После 1740 года, когда ром заменили на грог, идиомой 'groggy' стали называть состояние «тумана в голове».

См. также 
 Глинтвейн
 Бумбо

Примечания 

Алкогольные напитки
Кухня Великобритании